Sequeiros puede referirse a:

Sequeiros (Aguiar da Beira), freguesia portuguesa del municipio de Aguiar da Beira.
Sequeiros (Amares), freguesia portuguesa del municipio de Amares.
Sequeiros (Lugo), parroquia civil española del municipio de Quiroga, en la provincia de Lugo, Galicia.